Hauptstraße 10 oder Hauptstrasse 10 steht für:
 Hauptstrasse 10 in der Schweiz
 Autoceļš A10, Straße in Lettland

Gebäudeadressen:
 Hauptstraße 10 (Karlstadt)
 Hauptstraße 10 in Abtswind, siehe Gasthof Zur Schwane (Abtswind)
 Hauptstraße 10 in Bedburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Bedburg
 Hauptstraße 10 in Binz, siehe Liste der Baudenkmale in Binz
 Hauptstraße 10 in Egling, siehe Liste der Baudenkmäler in Egling
 Hauptstraße 10 in Eisenstadt, siehe 
 Hauptstraße 10 in Erden (Mosel), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Erden (Mosel)
 Hauptstraße 10 in Gebenbach, siehe Wehrkirche Gebenbach
 Hauptstraße 10 in Geversdorf, siehe Liste der Baudenkmale in Cadenberge
 Hauptstraße 10 in Maar, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Maar
 Hauptstraße 10 in Marktbreit, siehe Liste der Baudenkmäler in Marktbreit
 Hauptstraße 10 in Mülheim an der Mosel, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Mülheim an der Mosel
 Hauptstraße 10 in Münnerstadt, siehe Liste der Baudenkmäler in Münnerstadt
 Hauptstraße 10 in Norath, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Norath
 Hauptstraße 10 in Obrigheim (Pfalz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Obrigheim (Pfalz)
 Schillerschule (Radebeul) an der Hauptstraße 10
 Hauptstraße 10 in Rheinbach, siehe Liste der Baudenkmäler in Rheinbach
 Hauptstraße 10 in Schönborn (Hunsrück), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Schönborn (Hunsrück)
 Hauptstraße 10 in Sommerhausen, siehe Liste der Baudenkmäler in Sommerhausen
 Hauptstraße 10 in Sprockhövel, siehe Liste der Baudenkmäler in Sprockhövel
 Hauptstraße 10 in Unsleben, siehe Liste der Baudenkmäler in Unsleben
 Hauptstraße 10 in Winterhausen, siehe Liste der Baudenkmäler in Winterhausen

Siehe auch:
 Hauptstraße